

Сенокос () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Сімітлі.
 Сенокос () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Балчик.